Hoger bezeichnet:

 Hoger (Abt) († 906), Abt der Klöster Werden und St. Ludgeri (Helmstedt)
 Hoger (Erzbischof) († 915), Erzbischof von Hamburg und Bischof von Bremen
 in der Schweiz einen Hügel (vor allem in den alemannischen Mundarten, aber auch im Schriftdeutschen)

Hoger ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Hoger (1875–1951), deutscher Apotheker
 Hannelore Hoger (* 1942), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Leo Hoger (1892–1972), deutscher Schauspieler und Bühneninspizient
 Nina Hoger (* 1961), deutsche Schauspielerin